Berry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel Stillman Berry
 Christopher J. Berry
 Edward Cain Berry
 Edward Wilber Berry
 Frederick H. Berry
 Jocelyn Asha Berry
 James W. Berry
 Licia M. Berry
 Paul Edward Berry